Михаил Палеолог Тарханиот  () е византийский аристократ и пълководец от втората половина на XIII век, участвал във войните на Византия против турците в Мала Азия и срещу Анжуйците на Балканите от 1278 г. до смъртта си през 1284 г.

Михаил Тарханиот е син на Никифор Тарханиот, велик доместик на никейския император Йоан III Дука Ватаций, и на протостраторисата Мария Палеологина, по-голяма сестра на император Михаил VIII Палеолог. Неговото семейство подкрепя възцаряването на Михаил VIII Палеолог през 1259 г., поради което новият император възнаградил Михаил и братята му: те били приети да живеят в императорския дворец, а Михаил и брат му Андроник получили, съответно, висшите звания протовестиарий и велик конетабъл. Третият брат Йоан става пълководец. Около 1265 г. майката на Михаил Тарханиот, сестра му Теодора и брат му Йоан станали арсенити – последователи на низвергнатия патриарх Арсений Ауториан, около чиято личност се обединила мощна православна опизиция срещу проуниатската политика на императора. Михаил обаче, който и преди това бил любимец на императора, останал единственият член на семейството, който открито подкрепял църковната политика на император Михаил VIII Палеолог.

За първи път Михаил се появява в историческите хроники във връзка с участието му в кампанията против Епирското деспотство от 1262 г. под командването на вуйчо му Йоан Палеолог. През 1278 г. Михаил Тарханиот, вече повишен до звание велик доместик, съпровожда своя братовчед, съимператора Андроник II Палеолог (1282 – 1328), в неговата експедиция против турците в Мала Азия. В резултат на този успешен поход турците са изтласкани отвъд река Голям Мендерес. По заповед на Андроник II Михаил възстановил, укрепил и заселил отново град Трал, който младият владетел възнамерявал да прекръсти в своя чест на Палеологополис. Въпреки това няколко години по-късно градът, който бил зле снабден с вода, е обсаден и превзет от емира на Ментеше.

През пролетта на 1281 г. Михаил Тарханиот повежда византийската армия в помощ на град Берат в Албания, обсаден от армия на Карл I Анжуйски. Войската на Тарханиот залавя при засада ангевинския командир Хуго дьо Сюли и унищожава армията му. В чест на тази победа, при завръщането му в столицата на Михаил е устроено триумфално шествие в Константинопол и му е предложена титлата кесар, от която той обаче се отказва. През 1283/1284 г. Андроник II изпраща Михаил начело на поход срещу Йоан I Дука в Тесалия. С помощта на флота е превзет град Деметриас, но върлуваща по това време епидемия (най-вероятно малария) убива много войници, в това число и самия Михаил Тарханиот. В резултат византийците са принудени да отстъпят.

Михаил Тарханиот е женен за Мария, дъщеря на великия дука Алексий Дука Филантропин. Родили им се три деца:
 неизвестен по име син, достигнал до звание протосеваст;
 дъщеря, омъжена за Алексий Раул
 Алексий Филантропин, знаменит генерал и метежник

Бележки

Източници 
 
 
 
 
 

Византийски военачалници
Тарханиоти